Příjmení Týfa nese více osobností:

 Jaroslav Týfa (???–???) – český zápasník a olympionik
 Josef Týfa (1913–2007) – český typograf, knižní grafik a tvůrce písem
 Václav Týfa (1943–2022) – český trumpetista